Фёдор Николаевич Строков (1886—1947) — советский учёный в области химии.

Опубликовал выше 50 научных работ и получил более 20 авторских свидетельств.

Биография 
Родился в 1886 году. В 1912 году окончил Петербургский политехнический институт имени Петра Великого. При выпуске выполнил под руководством российского химика Л. А. Чугаева дипломную работу, за которую ему была присвоена учёная степень кандидата естественных наук.

По окончании института работал на одном из заводов в Петербурге, затем его деятельность была связана с испытанием и созданием взрывчатых веществ.

В 1926 году начал работать в Ленинграде в Государственном институте прикладной химии (ГИПХ, ныне ФГУП РНЦ «Прикладная химия»), где под руководством А. А. Яковкина совместно с И. С. Лилеевым и В. А. Мазелем разрабатывал технологию производства глинозема из тихвинских бокситов. Конкретно изучал методы выщелачивания алюминатных спеков и кальцинации гидроксида алюминия.

Исследования процесса переработки нефелина на глинозём и попутные продукты, проведённые в ГИПХ, продолжил в 1935 году в НИИСАлюминий (позже Всесоюзный Алюминиево-Магниевый Институт — ВАМИ), где заведовал нефелиновой лабораторией и был заместителем директора.

Кроме главных работ в области нефелиновых продуктов Строков уделял большое внимание вопросам получения фтористого натрия и криолита, проводил исследования по замене соды сульфатом натрия в производстве глинозёма.

Умер в 1947 году. Похоронен на Шуваловском кладбище Санкт-Петербурга.

В РГИА имеются документы, относящиеся к Н. Ф. Строкову.

Награды 
 Ленинская премия за разработку и промышленное освоение метода комплексной переработки нефелинового сырья на глинозём, содопродукты и цемент (1957).
 Орден "Знак Почёта" (1944).

См. также 
 Лауреаты Ленинской премии

Примечания

Ссылки 
 Отечественная металлургия алюминия
 ОЗП 

Учёные СССР